Zugrăvescu se poate referi la:

 Ioan Zugrăvescu (1910-1989), chimist român, membru corespondent al Academiei Române
 Dorel Zugrăvescu (n. 1930), inginer geofizician, membru corespondent al Academiei Române

Nume de familie românești